Закатонал има више значења:

 Закатонал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Закатонал (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Закатонал (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Закатонал (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Закатонал (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Закатонал, Колонија Итурбиде (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Закатонал (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику